Кайруку — пінгвін.
Кайруку (район) — район в Папуа-Новій Гвінеї.